Julia Preussger, z domu Belger (ur. 26 lutego 1994 w Niedercunnersdorf) – niemiecka biegaczka narciarska, zawodniczka klubu WSC Ergebirge Oberwiesenthal.

Kariera 
Po raz pierwszy na arenie międzynarodowej pojawiła się 27 grudnia 2009 roku, podczas zawodów Mistrzostw Niemiec w miejscowości Oberwiesenthal, gdzie uplasowała się na 52. pozycji w sprincie stylem dowolnym.

W Pucharze Świata zadebiutowała 28 grudnia 2013 roku w Oberhofie, gdzie uplasowała się na 63. pozycji na dystansie 3 km stylem dowolnym. Pierwsze pucharowe punkty wywalczyła podczas Pucharu Świata w Davos, gdzie na dystansie 15 km stylem dowolnym zajęła 17. miejsce.

Osiągnięcia

Mistrzostwa świata juniorów

Mistrzostwa świata młodzieżowców (do lat 23)

Igrzyska olimpijskie młodzieży

Puchar Świata

Miejsca w klasyfikacji generalnej

Miejsca w poszczególnych zawodach Pucharu Świata 
stan po zakończeniu sezonu 2018/2019

Uwagi

Bibliografia 
 Profil na stronie FIS 

Niemieccy biegacze narciarscy
Urodzeni w 1994